La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 31 mai au 14 juin 2014 à La Haye aux  Pays-Bas.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 2014
Championnat du monde à La Haye
Monde F 2014
Sport aux Pays-Bas en 2014